Гуска (село) — село на Украине, основано в 1850 году, находится в Малинском районе Житомирской области.
 Гуска, Адам (род. 12 мая 1997) — словацкий хоккеист, вратарь.
 Гуска, Йованка (род. 10 июня 1980, Лондон) — английская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Гуска — народное название растения Белокрыльник.
Гуска (приток Цветохи) — река в Хмельницкой области Украины.